Eimer bezeichnet:

 Eimer, einen Behälter
 Eimer (Volumenmaß), ein davon abgeleitetes historisches Volumenmaß
 Eimer (Rauchgerät), ein Rauchutensil, in der klassischen Form bestehend aus einem Eimer als Behälter für Wasser, einer bodenlosen Plastikflasche als Rauchkörper und durchsiebter Alufolie als „Kopf“.

namentlich:
 Eimer (Berlin), besetztes Haus in Berlin

Eimer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Eimer (* 1977), deutscher Hockeyspieler
 Claudia Pia Eimer (* 1962), Schweizer Politikerin (SP)
 Ernst Eimer (1881–1960), deutscher Maler und Dichter 
 Gerhard Eimer (1928–2014), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Helmut Eimer (* 1936), deutscher Indologe
 Karl Eimer (1893–1948), deutscher Internist
 Manfred Eimer (1871–1951), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer

 Norbert Eimer (1940–2021), deutscher Politiker (FDP)
 Theodor Eimer (1843–1898), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Ajmer
 Eymer
 Eymar
 Eimerlein
 Eimers